Рішар Бродер (,  15 вересня 1952, Лонгьой) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1970 року.

1972 року був обраний на драфті НХЛ під 97-м загальним номером командою «Нью-Йорк Айлендерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Квебек Нордікс», «Нью-Йорк Айлендерс»,  «Ванкувер Канакс» та «Гартфорд Вейлерс».

Загалом провів 418 матчів у НХЛ, включаючи 33 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Трофей Террі Савчука (ЦПХЛ) — 1980.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1983.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 
 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні воротарі‎
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ВХА‎‎
Задрафтовані «Нью-Йорк Айлендерс»
Уродженці Лонгуея